Abdoulline (, masculin) et Abdoullina (; féminin) sont des noms de famille d'origine russe. Ils sont une variante d'.

  (1962- ), journaliste et homme politique ukrainien ;
 , lutteur gréco-romain ;
 , écrivain soviético-russe, protégé de  ;
 Denis Abdoulline (1985- ), joueur russe de hockey ;
 , écrivain ;
 , sportive russe ;
 , éditeur ;
 Rubin Abdoulline, président du conservatoire de Kazan, en Russie ;
 , footballeur.

Référence

Bibliographie 
 И. М. Ганжина (I. M. Ganzhina). "Словарь современных русских фамилий" (Dictionary of Modern Russian Last Names). Москва, 2001.

Voir aussi 
 Abdoulino, une ville de l'oblast d'Orenbourg, en Russie
 , plusieurs localités de la République de Bashkortostan, en Russie